Saliunca steht für

 Echter Speik

Siehe auch:
 Weidenblättriger Baldrian (Valeriana saliunca)